Вега-де-Льебана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льебана. Занимает площадь 133,2 км². Население — 846 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 124 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Vega de Liébana

Муниципалитеты Кантабрии